{{VISATITEL:C7H14O7}}

 Heptoser
 Aldoheptoser
 Glukoheptos
 D-glukoheptos
 L-glukoheptos
 DL-glukoheptos
 Mannoheptos
 D-mannoheptos
 L-mannoheptos
 DL-mannoheptos
 Ketoheptoser
 Alloheptulos
 D-alloheptulos
 L-alloheptulos
 DL-alloheptulos
 Mannoheptulos
 D-mannoheptulos
 L-mannoheptulos
 DL-mannoheptulos
 Sedoheptulos
 D-sedoheptulos
 L-sedoheptulos
 DL-sedoheptulos
 Taloheptulos
 D-taloheptulos
 L-taloheptulos
 DL-taloheptulos